De naam Yvoy kan verwijzen naar de volgende plaatsnamen
 Yvoy-le-Marron, in het Franse departement Loir-et-Cher
 Yvoy, de oude Luxemburgse naam voor de Franse stad Carignan in het departement Ardennes
 Ivoy, een gehucht in de Belgische gemeente Assesse
 Ivoy-le-Pré, in het Franse departement Cher
 Van Hangest d'Yvoy, Nederlands adellijk geslacht